Чемпіонат Албанії 1992–1993 — 54-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном став Партизані.

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Албпетрол (Патос) взяв участь у Кубка володарів кубків 1993—1994 як фіналіст Кубку Албанії 1992—1993.
2. Після закінчення сезону клуб Динамо (Тирана) змінив назву на Олімпік (Тирана).

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на rsssf 

1992—1993
Албанія
Албанія